Roane County kan syfta på ett antal olika counties i USA

 Roane County, Tennessee
 Roane County, West Virginia